

XIV-XV secolo 
Antonio Rusconi (fine XIV secolo - 1449): ministro generale dell'Ordine francescano dal 1443 al 1449

XVI secolo 
Giovanni Antonio Rusconi (tra 1500 e 1505 - 1578): architetto e pittore italiano

XVIII-XIX secolo 
Antonio Lamberto Rusconi (1743 - 1825): cardinale e vescovo cattolico italiano, titolare della Diocesi di Imola
 Giuseppe Antonio Rusconi (1749 - 1817): militare e politico spagnolo naturalizzato svizzero, membro del Consiglio del Canton Ticino e della Dieta federale
Carlo Antonio Rusconi (1753 - 1814): medico e filosofo italiano, vissuto a Bologna

XIX secolo 
Antonio Rusconi (? - ?): avvocato bolognese, legato pontificio
Antonio Rusconi (1829 - 1889): avvocato, storico e archeologo italiano, vissuto a Novara

XX secolo 
Antonio Rusconi (1926): partigiano italiano, membro della 55ª Brigata Garibaldi "Fratelli Rosselli" in Valtellina e deportato in Germania
Antonio Rusconi (? - ?): attore italiano, nel cast del film Gli orizzonti del sole del 1954
Antonio Rusconi (1945 - 2008): alpinista italiano, che nel 1970 aprì una nuova via di accesso alla cima svizzera del Pizzo Badile
Antonio Rusconi (1948): ingegnere idraulico veneziano, membro del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico
Antonio Rusconi (1958): politico italiano, sindaco di Valmadrera e parlamentare
Antonio Rusconi (1979): politico italiano, sindaco di Bellano